Scottish Football League 1894–95 var den femte sæson af Scottish Football League og dermed også det femte skotske mesterskab i fodbold. First Division havde deltagelse af ti hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Divisionen blev vundet af Heart of Midlothian FC, som dermed vandt Scottish Football League for første gang.

Resultater

First Division 

Siden sidste sæson var et af divisionens hold blevet udskiftet. Renton var ikke blevet genvalgt, og de var blevet erstattet af Clyde.

Op- og nedrykning 

Op- og nedrykning mellem First og Second Division blev afgjort ved afstemning mellem de tre lavest placerede hold i First Division og de to bedst placerede hold i Second Division. Afstemningen mellem de fem hold endte således:

Second Division 

Sæsonen 1894-95 var den anden i Second Division, og ti hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

De tre lavest placerede klubber stillede alle op til genvalg til ligaen, men det var kun Abercorn, der opnåede genvalg. Som erstatning for de to øvrige hold valgte ligaen følgende hold:
 Kilmarnock FC, der i sæsonen 1894-95 var blevet nr. 5 i Ayrshire Combination.
 Linthouse FC, der senest havde spillet ligafodbold i sæsonen 1892-93, hvor det var blevet nr. 3 i Scottish Football Alliance.
Derudover havde Raith Rovers og Wishaw Thistle søgt om optagelse i ligaen men opnåede ikke stemmer nok i afstemningen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Scottish League 1894-95 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League – Re-elections 1891-1951 
 Scottish Football Historical Archive – Scottish Football League & Scottish Premier League – Promotion, relegation and the re-election rule 1893-date

Noter 

Sæsoner i Scottish Football League
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895